Morpho (azienda) – multinazionale del gruppo Safran, specializzata in sicurezza elettronica.
 Morpho (zoologia) – genere di farfalle della famiglia Nymphalidae